teresa

FC Rubin Kazan
Rick Rubin
Vera Rubin
Erik Rubín
Rubin Carter
Robert Rubin
Alan Rubin
5726 Rubin
Rubin Okotie
Jennifer Rubin
Bruce Joel Rubin
Vaso de Rubin
Benjamin Rubin
Shlomo Rubin
Alissa J. Rubin
Álvaro Rubin de Pinho
Desambiguação